Semiologia médica — exames e avaliações físicas para o correto diagnóstico de patologias e afins
Semiologia (linguística) — subcampo da semiótica desenvolvido por Ferdinand de Saussure

Desambiguação